Jakub Większy (Starszy) Apostoł – syn Zebedeusza
 Jakub Sprawiedliwy, brat Pański (apostoł) – syn Józefa z Nazaretu
 Jakub Mniejszy (Młodszy) Apostoł – syn Alfeusza